Aurdal bezeichnet:
 Nord-Aurdal, eine norwegische Kommune
 Sør-Aurdal, eine norwegische Kommune